Paddenpoel (water), een kleine plas geschikt voor amfibieën
 Paddenpoel (kasteel), een kasteel in Leiden
 Paddenpoel (Groningen), een wijk in Groningen